O termo Woodstock pode referir-se a:

Canadá 
Woodstock (Ontário)
Woodstock (Terra Nova e Labrador)

Reino Unido 
Woodstock Palace

Estados Unidos 
Woodstock (Alabama)
Woodstock (Geórgia)
Woodstock (Minnesota)
Woodstock (Nova Iorque) (que deu seu nome ao célebre festival) 
Woodstock (Ohio)
Woodstock (Virgínia)

Outros
Woodstock - personagem da tira cômica Peanuts
Festival de Woodstock - festival de música realizado nos Estados Unidos
Woodstock - documentário sobre o evento

Desambiguação